Police Academy peut désigner :

 Police Academy est une série de sept films américains :
 Police Academy, un film américain réalisé par Hugh Wilson, sorti en 1984 ;
 Police Academy 2, un film américain réalisé par Jerry Paris, sorti en 1985 ;
 Police Academy 3, un film américain réalisé par Jerry Paris, sorti en 1986 ;
 Police Academy 4, un film américain réalisé par Jim Drake, sorti en 1987 ;
 Police Academy 5, un film américain réalisé par Alan Myerson, sorti en 1988 ;
 Police Academy 6, un film américain réalisé par Peter Bonerz, sorti en 1989 ;
 Police Academy : Mission à Moscou, un film américain réalisé par Alan Metter, sorti en 1994.

Séries dérivées 
 Police Academy, une série télévisée d'animation américaine (1988) ;
 Police Academy une série télévisée américaine (1997-1998).